Renan (Suíça), uma aldeia no cantão de Berna
 Renan (Virgínia), uma comunidade não-incorporada dos Estados Unidos